Гран-при Португалии 1994 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на трассе Эшторил в Португалии. Соревнования состоялись 25 сентября 1994 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:24,466
 Круги лидирования: 1-7 Герхард Бергер, 8-17 Дэвид Култхард, 18 Деймон Хилл, 19-22 Жан Алези, 23-25 Рубенс Баррикелло, 26-27 Дэвид Култхард, 28-71 Деймон Хилл.
 Первый подиум Дэвида Култхарда.
 Последний Гран-при для: Филиппа Адамса, Жан-Марка Гунона, Янника Дальма.
 Оливье Панис дисквалифицирован после гонки по решению стюардов, за нарушения в измерениях доски скольжения.
 Юкио Катаяма стартовал с пит-лейн.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Португалии